Drenova je lahko:
 Drenova, Brus (Srbija)
 Drenova, Gornji Milanovac (Srbija)
 Drenova, Prijepolje (Srbija)
 Drenova, Čajetina (Srbija)
 Drenova, Bosna in Hercegovina